Línea E2 puede referirse a:
 Línea E2 de Exprés.cat (ATM Área de Barcelona) de autobús interurbano de Barcelona, España.
 Línea E2 (TUVISA) de autobús urbano de Vitoria, España.
 Línea E2 (EMT Madrid) de la EMT Madrid, España.